Вестхайде () — топомин и фамилия в Германии:

 Вестхайде — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт, в районе Бёрде.
 Вестхайде, Вильфрид — немецкий биолог и химик.